«Встретимся на Таити» — советская полукриминальная кинокомедия.

Сюжет 

Весёлая полукриминальная комедия о массажистке Жанне, бармене Максе, безработном астрономе Сандро и красавице Лене, вышедшей замуж за француза. Они молоды, веселы, талантливы, артистичны, и им нужно исполнить свою мечту — уехать на Таити. Однако для столь дальнего путешествия нужна весьма приличная сумма денег. И молодым авантюристам предстоит во что бы то ни стало достать денег. Невероятные, остроумные авантюры по добыванию денег, мошенники и обманутые, соблазнённые мужчины и покинутые женщины, а также выстрелы и погони.

В ролях 
 Леонид Куравлёв — Шнайдер
 Евгений Лазарев — «Безухий»
 Игорь Угольников — Макс
 Юлия Силаева — Жанна
 Евгения Крюкова — Лена
 Андрей Ташков — Сандр
 Валерий Надоленко — Надоленко
 Майя Менглет — жена Надоленко
 Леонид Сатановский — клиент

Примечания 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1991 года
Фильмы СССР 1991 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях